Mikola Dmitrovics Kuznyecov (1850–1929) szovjet, ukrán festő (oroszul: Nyikolaj Dmitrijevics Kuznyecov)
 Nyikolaj Ivanovics Kuznyecov (1864–1932) szovjet, orosz tudós, botanikus
 Nyikolaj Jakovlevics Kuznyecov (1873–1948) szovjet, orosz entomológus, fiziológus
 Nyikolaj Kuznyecov (1882–?) orosz vívó, olimpikon
 Nyikolaj Geraszimovics Kuznyecov (1904–1974) szovjet-orosz haditengerészeti admirális
 Nyikolaj Dmitrijevics Kuznyecov (1911–1995) szovjet-orosz mérnök, akadémikus, számos repülőgép- és rakétahajtómű főkonstruktőre
 Nyikolaj Ivanovics Kuznyecov (1911–1944) szovjet, orosz titkosügynök a II. világháborúban
 Nyikolaj Alekszandrovics Kuznyecov (1922–1988) az OSZSZK kulturális minisztere (1965–1974)
 Nyikolaj Alekszejevics Kuznyecov (1922–2009) szovjet-orosz pilóta, a Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság Polgári Repülési Intézetének igazgatója
 Nyikolaj Alekszejevics Kuznyecov (1931–1995) olimpiai bronzérmes szovjet vízilabdázó
 Nyikolaj Alekszandrovics Kuznyecov (1939) szovjet, orosz tudós, a műszaki tudományok doktora, az Orosz Tudományos Akadémia tagja (1994)
 Nyikolaj Alekszandrovics Kuznyecov (1953) olimpiai bronzérmes szovjet-orosz evezős
 Nyikolaj Alekszandrovics Kuznyecov (1973) olimpiai ezüstérmes orosz pályakerékpár-versenyző